Wausau (Flórida)
 Wausau (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos